Le pic Laila (en ) peut faire référence à plusieurs montagnes :
 pic Laila ( ou ) dans la vallée de Hushe, Karakoram ;
 pic Laila () dans la vallée d'Haramosh, Karakoram (près du glacier Chogurunma) ;
  () dans la , Himalaya ;
  (env. ) à Svaneti, Géorgie.